Новопокровский район

 Новопокровский район — район в Краснодарском крае
 Новопокровский район — район в Оренбургской области РСФСР (1927—1931, 1934—1959)
 Новопокровский район — район в Саратовской области РСФСР (1935—1960)
 Новопокровский район — район в Семипалатинской области Казахской ССР (1944—1963)